Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1980/1981 годов — сороковой чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 25 декабря по 18 января в Алма-Ате.

Порядок проведения: победительницы отборочных турниров (Кишинёв и Гомель) попали в турнир высшей лиги (при дележе мест сильнейшие определились с помощью коэффициента Бергера), шахматистки, занявшие 2—5-е места, допускались в турнир 1-й лиги (Ереван).

Турнир 1-й лиги 
Проходил в октябре 1980 в Ереван. 16 участниц.

Итоги 
 1. E. Быстрякова (Белова) — 9½ очков;
 2—3. Л. Мучник, В. Козловская — по 9;
 4—8. Е. Фаталибекова, Э. Эпштейн, Т. Затуловская, К. Мелашвили, Т. Миногина — по 8½;
 9. Ц. Касошвили — 8;
 10—11. Л. Зайцева, Т. Месхи — по 7;
 12—14. Л. Белавенец, Т. Белова, Т. Хугашвили — по 6½;
 15. Т. Воронова — 5½;
 16. М. Мангрян — 3.

Турнир высшей лиги 
16 участниц: 3 — из 39-го чемпионата СССР, 8 — из турнира 1-й лиги (1980), 2 — из отборочных турниров; персонально приглашённые: Н. Гуриели как участница матча претенденток, Л. Зайцева по совокупности успехов в различных соревнованиях, Т. Сергеева (Живаева) как представительница Казахстана — республики-организатора.

Ровно провела чемпионат И. Левитина, ставшая в 3-й раз подряд чемпионкой страны — 12 очков (без поражений). На 1½ очка отстала от Левитиной Н. Гуриели. 3—4-е места разделили Зайцева и М. Литинская — по 9½ очков. Шахматистки, занявшие 1—5-е места завоевали право участия в турнире высшей лиги 41-го чемпионата страны.

Примечательные партии 
И. Левитина — Л. Семёнова:
1. Кf3 d5 2. c4 c6 3. b3 Сf5 4. g3 Кf6 5. Сg2 e6 6. 0-0 Сe7 7. Сb2 0-0 8. d3 h6 9. Кbd2 a5 10. a3 Кbd7 11. Фc2 Сh7 12. Сc3 b5 13. cxd5 cxd5 14. b4 Лc8 15. Фb3 a4 16. Фb2 Фc7 17. Лac1 Фb8 18. Кe5 Кxe5 19. Сxe5 Фb7 20. Кf3 Лfd8 21. Сd4 Кe8 22. Лxc8 Лxc8 23. Лc1 Лxc1 24. Фxc1 f6 25. Сc5 Фc8 26. Кd4 Сxc5 27. bxc5 Кc7 28. Кc6 Фd7 29. Кb4 Сf5 30. Фe3 Сg4 31. h3 Сh5 32. Сf1 Сe8 33. c6 Фd6 34. Фb6 e5 35. Фb8 Фe7 36. e4 Крf7 37. Кxd5 Кxd5 38. exd5 Фc5 39. Фd8 Фe7 40. c7 Сd7 41. Сg2 e4 42. d6 Фe6, и чёрные сдались.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «64 — Шахматное обозрение», Номер 2, январь 1981 года.
 Журнал «Шахматный бюллетень», Номер 4, апрель 1981 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1980 год в шахматах
1981 год в шахматах
Спортивные соревнования в Алма-Ате
Чемпионаты СССР в 1980 году
1980 год в Казахстане
Спорт в Казахстане в 1981 году
Декабрь 1980 года
Январь 1981 года
Чемпионаты СССР в 1981 году
Соревнования по шахматам в Казахстане